Krasne kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Krasnaje, ort, Minsks voblast, Minski Rajon,

Tjeckien 

 Krásné, ort, Pardubice, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar